Dobler steht für:

 Dobler (Unternehmen), deutsches Bauunternehmen

Dobler ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Dobler (1947–2008), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Alois Dobler (* 1929), Schweizer Politiker (CVP)
 Aloys Dobler (1796–1841), deutscher Opernsänger (Bass)
 Bruno Dobler (* 1952), Schweizer Politiker und Unternehmer

 Charles Dobler (1923–2014), Schweizer Pianist und Musikpädagoge
 Flora Dobler Sutton (1890–1976), US-amerikanische Mathematikerin
 Frank Dobler (* 1971), deutscher Sportschütze
 Franz Dobler (* 1959), deutscher Schriftsteller
 Friedrich Dobler (* 1915), Schweizer Apotheker und Pharmaziehistoriker
 Gerald Dobler (* 1964), deutscher Kunsthistoriker und Restaurator
 Gregor Dobler (* 1971), deutscher Ethnologe 
 Hans Dobler (1920–2003), deutscher Architekt und Bauunternehmer

 Jens Dobler (* 1965), deutscher Historiker und Autor
 Jonas Dobler (* 1991), deutscher Skilangläufer
 Josef Dobler (1925–2008), Schweizer Volksmusiker und Bauernmaler

 Katharina Dobler (1918–2003), österreichische Volkskundlerin
 Konrad Dobler (* 1957), deutscher Langstreckenläufer
 Lena Dobler (* 1990), deutsche Singer-Songwriterin
 Marcel Dobler (* 1980), Schweizer Unternehmer und Politiker (FDP)
 Michael Dobler (* 1976), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Susanne Dobler (* 1956), deutsche Zoologin
 Theodor Dobler (Politiker) (1831–1911), österreichischer Notar und Politiker
 Theodor Dobler (1893–1973), deutscher Arzt und Standespolitiker

Siehe auch:
 Dober
 Döbler
 Dubler
 Tobler